Прва дивизија Кипра у кошарци је највиши ранг кошаркашких такмичења на Кипру. Лига је основана 1967. године и броји 7 клубова. У првом (лигашком) делу такмичења тимови играју по 18 утакмица (свако се са сваким састаје по 3 пута). По његовом завршетку четири најбоље пласиране екипе обезбеђују пласман у плеј-оф, док се најлошије пласирана сели у нижи ранг из ког долази тамошњи победник.

Клубови у сезони 2018/19. 
 АЕК Ларнака, Ларнака
 Апоел, Никозија
 Аполон, Лимасол
 Енозис Неон Паралимни, Паралимни
 ЕТА Енгомис, Енгоми
 Керавнос, Строволос
 Омонија, Никозија
 Петролина АЕЛ, Лимасол

Досадашња финала

Успешност клубова

Спољашње везе 

 Званични сајт Кошаркашког савеза Кипра

К
Кошарка на Кипру